CSK WWS Samara – rosyjski kobiecy klub piłkarski
 CSK WWS Samara – rosyjski klub hokejowy